Кантеми́р:
 Кантемиры — молдавский княжеский род татарского происхождения.
 
Кантемир, Дмитрий Константинович (1673—1723) — молдавский и российский государственный деятель и учёный.
Кантемир, Екатерина Дмитриевна (1720—1761) — сестра известного русского поэта Антиоха Кантемира, в замужестве Голицына.
Кантемир, Константин Фёдорович (1612—1693) — господарь Молдавского княжества.
Кантемир, Мария Дмитриевна (1700—1754) — сестра известного русского поэта Антиоха Кантемира, любовница императора Петра Великого.
Кантемир, Сербан Дмитриевич (170?—1780) — русский офицер.
 Кантемир-мурза (Кантемир, Кантимур) — крупный ногайский военный и политический деятель, основатель и первый глава Буджацкой орды.

Топоним 
 Кантемир — город в Молдавии.
 Кантемир — река, левый приток Саки (Одесская область, Украины).
 Кантемир — река, правый приток Сараты (Одесская область, Украины).
 Кантемир — железнодорожная станция в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины.
Кантемир — до 1945 г. название села Зелёное в Белгород-Днестровском районе Одесской области

Примечания

См. также 
Старый Кантемир
Кантемиров
 Кантемировы (значения)
 Кантемиры (значения)